

Toponymes 

 la vallée des Singes, ouadi de la vallée des Rois en Égypte ;
 la vallée des singes, parc zoologique situé à Romagne dans la Vienne en France.